Als Elbbrücken werden bezeichnet:

zahlreiche die Elbe überspannende Bauwerke, siehe Elbbrücke
das Elbbrückenzentrum, ein geplantes Quartier der HafenCity Hamburg
die für vorstehendes namengebenden Hamburger Elbbrücken, die im Hamburger Stadtgebiet nördlich der Norderelbe  für den Autoverkehr als Elbbrücken ausgeschildert sind
der Bahnhof Hamburg-Elbbrücken, ein U- und S-Bahnhof